Аванеся́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Аванесян, Алексей Викторович — российский адвокат и правозащитник.
 Аванесян, Армен (род. 1973) — австрийский философ, теоретик искусства и литературы, куратор и политолог.
 Аванесян, Арпат Санджанович (род. 1944) — нагорно-карабахский и армянский учёный-физик, политик.
 Аванесян, Артём Арегович (род. 1999) — российский футболист.
 Аванесян, Ваграм Авакович (род. 1962) — армянский политический и государственный деятель.
 Аванесян, Гукас Цатурович (1887—?) — зерновод, звеньевой, Герой Социалистического Труда.
 Аванесян, Давид Гаврушевич (род. 1988) — российский боксёр-профессионал.
 Аванесян, Далита (род. 1999) — армянская певица.
 Аванесян, Иван Хоренович (род. 1968) — армянский политический деятель.
 Аванесян, Карен Гарегинович (род. 1957) — советский и российский артист эстрады, киноактёр, конферансье, пародист, юморист.
 Аванесян, Тигран Беникович (род. 2002) — российский футболист.

 Тер-Аванесян, Михаил Давидович (1949—2018) — советский и российский молекулярный биолог, педагог.

См. также 
 
 
 
 
 Тер-Оганесян